Grundfjärd eller Grundfjärden kan syfta på:

Sverige
Grundfjärden, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (3 km²)

Åland 
Grundfjärden (Lemland, Åland),  (1,81 ha)
Grundfjärden, Finström, fjärd,  

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn